Maciej Mroczkowski (1927–2007) – polski entomolog, profesor.
 Maciej Mroczkowski (ur. 1977) – polski kombinator norweski i skoczek narciarski
 Maciej Mroczkowski (ur. 1980) – polski piłkarz ręczny, reprezentant kraju.